IUG steht für:

 Informatik und Gesellschaft
 Institut für Unternehmensgründung und Existenzsicherung an der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld
 Islamische Universität Gaza
 Infusions-Urografie
 Initiative für Unabhängige Gewerkschaften

IUG